A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2011 é a 17º temporada do formato masters. A série terá nove rodadas.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2016 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2016